Die Formula Regional European Championship 2020 war die zweite Saison der Formula Regional European Championship als FIA zertifizierte Formel-3-Rennserie. Es gab 24 Rennen, die Meisterschaft fand in Frankreich, Italien, Spanien und Österreich statt. Die Saison begann am 1. August in Misano Adriatico und endete am 6. Dezember in Campagnano di Roma.

Änderungen 2020

Strecken 
Der offizielle Rennkalender wurde am 16. September 2019 erstmals fixiert, es waren alle Rennstrecken aus dem Vorjahr wieder dabei. Ursprünglich hätte die Saison Ende April in Le Castellet starten sollen, doch aufgrund der weltweiten COVID-19-Pandemie wurde das Rennwochenende auf Ende August verschoben und der Saisonstart hätte somit erst Mitte Mai in Monza beginnen sollen. Allerdings musste, wie andere Motorsportserien wie die Formel 1, der Auftakt wieder aufgeschoben werden, die Saison fing nun Anfang August in Misano an. Misano ersetzte auch das geplante Rennwochenende in Ungarn.

Zusätzlich fanden kollektive Testfahrten Anfang Oktober in Mugello, Mitte Oktober in Monza und eine Woche vor dem Saisonfinale in Vallelunga auf derselben Strecke statt.

Sportliches Reglement 
Der Meister der Rennserie erhielt dieses Jahr 25 Punkte für die FIA Superlizenz und es wurde insgesamt ein Preisgeld in Höhe von 200.000 Euro ausgezahlt. Der Meister der diesjährigen Serie erhielt als weitere Prämie einen Test mit einem Formel-3-Boliden, welcher von der Ferrari Driver Academy veranstaltet wurde.

Teams 
Mit Ausnahme vom Mas du Clos Racing Team sicherten alle Vorjahresteams zu, in dieser Saison ebenfalls teilzunehmen. Als neue Teams wurden das Team Maestro by Cram und das Gillian Track Events GTE Team bestätigt, womit sich die provisorische Anzahl der Teams auf 10 erhöhte. Ebenfalls neu war Monolite Racing am Start, das Team startete mit einem Auto, setzte jedoch ein zweites Fahrzeug Mitte der Saison ein. Trotz ihrer ursprünglichen Teilnahme-Zusicherung oder Nominierung traten schlussendlich Corbetta Racing, Scorace Team, Team Maestro, Technorace und US Racing doch nicht an der Meisterschaft teil. 

Zusätzlich zu den regulären Preisen gab Ferrari bekannt, dass der bestplatzierte Pilot, der nicht Teil der Ferrari Driver Academy ist, bei der FIA-Formel-3-Meisterschaft 2021 unterstützt wird.

Fahrer 
Der Vorjahresmeister Frederik Vesti wechselte nach der Saison 2019 in die FIA-Formel-3-Meisterschaft. Konsta Lappalainen ist der einzige Fahrer, der auch in der Vorjahressaison bereits teilnahm.

Ursprünglich wurde Mitte Februar der 15-jährige Tscheche Roman Staněk als vierter Fahrer für Prema Powerteam nominiert, jedoch erklärte das Team am 15. Juni 2020, dass Staněk und Prema nicht gemeinsam an den Start gehen werden, da Staněk mit Charouz Racing System an der FIA-Formel-3-Meisterschaft teilnehmen werde. Als Ersatz wurde die britische Rennfahrerin und W-Series-Meisterin Jamie Chadwick nominiert.

Kurz vor dem ersten Saisonrennen verkündete DR Formula by RP Motorsport, dass der Spanier Brad Benavides als zweiter Fahrer neben dem Italiener Emidio Pesce nominiert wurde, jedoch fuhr Benavides, wie David Vidales von US Racing, kein einziges Rennen. 

Weiters zog sich der venezolanische Fahrer Alessandro Famularo, der Mitte Februar neben Pierre-Louis Chovet bei Van Amersfoort Racing bestätigt wurde, vor Saisonbeginn aufgrund von persönlichen Problemen zurück.

Teams und Fahrer 
Alle Teams und Fahrer verwendeten das Tatuus-Chassis F3 T-318, 1750 TBi-Turbomotor von Alfa Romeo-Autotecnica und Reifen von Pirelli. 

Anmerkungen

Rennkalender 
2020 wurden acht Rennwochenenden mit jeweils drei Rennen ausgetragen. Mit Ausnahme der Italien-Rennen fanden sämtliche Rennwochenenden als Rahmenprogramm für die International GT Open und Euroformula Open statt, bei den Rennwochenenden in Italien fanden die Rennwochenenden zusammen mit der Italienischen Formel-4-Meisterschaft statt. Durch die COVID-19-Pandemie wurde der Rennkalender neu strukturiert und am 19. Mai 2020 abgeändert präsentiert. Ursprünglich hätte ein Lauf in Mogyoród stattfinden sollen, jedoch wurde das Rennwochenende aufgrund von behördlichen Restriktionen am 11. Juni 2020 abgesagt und stattdessen wurde in Misano Adriatico das fehlende Rennwochenende nachgeholt.

Wertungen

Punktesystem 
Bei jedem Rennen bekamen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es gab keine Punkte für die Pole-Position und die schnellste Rennrunde. In der Teamwertung wurden jeweils die besten zwei Fahrer pro Rennen gewertet

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks 

 Offizielle Website der Formula Regional European Championship (englisch)

Einzelnachweise 

2020
Motorsportsaison 2020